Pelzer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Edmund Pelzer (1801–1874), Oberbürgermeister der Stadt Aachen, Abgeordneter der Deutschen Fortschrittspartei im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Auguste Pelzer (1876–1958), deutsch-belgischer, römisch-katholischer Theologe und Mediävist sowie Schriftleiter und Bibliothekar an der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek. 
 Chris Pelzer, US-amerikanischer Filmproduzent und -regisseur
 Dagmar Pelzer (* 1952), deutsche Politikerin (B’90/Grüne)
 Dave Pelzer (* 1960), amerikanischer Autor
 Erich Pelzer (* 1950), deutscher Historiker
 Ferdinand Pelzer (1801–1861), deutscher Gitarrist
 Franz Pelzer, deutscher Architekt des späten 19. Jahrhunderts, Kirchbauten im nördlichen Rheinland
 Georg Pelzer (* 1985), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Hans Pelzer (1936–2006), deutscher Geodät und Hochschullehrer
 Heinz Bothe-Pelzer (1916–2015), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Herstellungsleiter
 Helmut Pelzer (1927–2017), deutscher Pharmakologe und Sozialökonom
 Herbert Pelzer (* 1956), deutscher Autor und Heimatforscher
 Hermann von Pelzer (1852–1923), deutscher Generalleutnant
 Horst Pelzer (* 1962), deutscher Basketballschiedsrichter
 Jacques Pelzer (1924–1994), belgischer Jazzsaxophonist
 Jan Pelzer (* 1973), deutscher Lehrer, Autor und Maler
 Jörg Pelzer (* 1968), deutscher Moderator
 Johann Heinrich Pelzer (1821–1884), Gerbereibesitzer, Schwiegervater von August Thyssen
 Jürgen Pelzer (* 1949), deutscher Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Karl J. Pelzer (1909–1980), deutscher Geograph
 Ludwig Pelzer (1835–1915) Oberbürgermeister von Aachen und preußischer Parlamentarier
 Manfred Pelzer (* 1935), deutscher Basketballfunktionär
 Matthias Goswin Pelzer (1754–1814), Syndikus von Aachen und Präsident des Kantons Aix-la-Chapelle
 Micheline Pelzer (1950–2014), belgische Jazz-Schlagzeugerin
 Nina Wassiljewna Pelzer (1908–1994), sowjetische Schauspielerin, Tänzerin und Ballettlehrerin
 Renate Zwicker-Pelzer, deutsche Sozialpädagogin und Hochschullehrerin
 Sebastian Pelzer (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Werner Müller-Pelzer (* 1949), deutscher Romanist
 Wilhelm Pelzer (1895–1948), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wolfgang Pelzer (1951–2013), Autor und Erzieher im Internat Fredeburg

Siehe auch:
 Peltzer
 Kürschner (pelzverarbeitender Handwerker)